

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Moczydło – część miasta Libiąż
 Moczydło – część miasta Serock
 Moczydło – część miasta Warszawa, w dzielnicy Ursynów
 Moczydło – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wola
 Moczydło – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Moczydło – przysiółek wsi Janki w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Moczydło – osada w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Moczydło – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Moczydło – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Moczydło – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Niegowa
 Moczydło – część wsi Goździelin w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Moczydło – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Jeziora i stawy w Polsce 
10 jezior i stawów w Polsce według KSNG:
 Moczydło – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Moczydło – staw w woj. mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Moczydło – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Karczew
 Moczydło – staw w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły
 Moczydło – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Moczydło – staw w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mykanów
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko, koło Drawska
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko, koło Marylina
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica
3 stawy w Warszawie, w dzielnicy Ursynów (Stawy na Moczydle):
 Moczydło 1 – staw w rejonie ulicy Moczydłowskiej
 Moczydło 2 – staw w rejonie ulicy Kabacki Zakątek
 Moczydło 3 – staw w parku Moczydełko

Inne 
 Park Moczydło – park w dzielnicy Wola w Warszawie
 Moczydło – dawniej folwark, obecnie uroczysko (Łąka) w Polsce położone w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Łomża

Przypisy

Linki zewnętrzne